Ранчо Агилар има више значења:

 Ранчо Агилар (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Агилар (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Агилар (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику